Рабино́вич (принятые формы в различных языках: , , , , Rabinowich, , , ) — еврейская фамилия.

Этимология от украинской или польской формы рабин (раввин), обозначающей духовного представителя еврейской общины, исполняющего в ней обязанности наставника, проповедника, блюстителя и толкователя религиозного закона в иудаизме.

Рабинович — типичный еврей в городском фольклоре бывшего СССР.

Известные носители фамилии

А 
 Рабинович, Абрам Исаакович (1878—1943) — советский шахматист.
  (Аврум-Сухер Рабинович; 1843—1892) — второй радомский ребе.
  (1918—1944) — британский разведчик, агент Управления специальных операций.
 Рабинович, Адольф Иосифович (1893—1942) — советский учёный, физико-химик, член-корреспондент Академии наук СССР.
 
 Рабинович, Арон Вульфович (1923—2001) — советский инженер-механик по турбостроению, лауреат Ленинской премии 1966 года.

Б 
  (1878—1943) — хасидский ребе мукачевской династии.
 Рабинович, Борис Николаевич (1886—1942) — эсер, член Всероссийского Учредительного собрания, горный инженер.

В 
 
 Рабинович, Валентин Исаакович (псевдоним В. Рич; род. 1922) — советский писатель-фантаст и журналист, популяризатор науки, поэт.
 Рабинович, Валерий Самуилович (1965—2019) — российский филолог, литературовед.
  — канадский государственный деятель.
 Рабинович, Виктор Абрамович (1933—2002) — советский и российский теплофизик, лауреат Государственной премии Российской Федерации (1996), племянник Д. И. Рабиновича.

Г 
 Рабинович, Георгий Исаевич (1925—2015) — советский и российский архитектор.
 Рабинович, Грегор (Григорий Александрович, 1887—1953) — немецкий кинопродюсер.
  (Грегор Рабинович, 1884—1958) — швейцарский график и карикатурист.

Д 
 Рабинович, Давид Израилевич (1895—1982) — советский теплофизик, учёный в области котлостроения.
 Рабинович, Даниэль (род. 1943) — аргентинский музыкант и юморист.
  (1930—2017) — канадский филантроп.
 Рабинович, Диана Александровна (1897—1968) — киноактриса, известная под псевдонимом «Диана Каренне».
  (1962—2007) — британская журналистка и писательница.
  — израильско-австрийский писатель.
 Рабиновиц, Дэвид (род. 1960) — американский астроном.

Е 
 Рабинович, Евгений Исаакович (псевдоним Раич, 1901—1973) — американский биохимик и поэт, сын И. М. Рабиновича.
 Рабинович, Елена Георгиевна (род. 1945) — российский историк античности, филолог-классик, переводчица.
 Рабинович, Ефим Михайлович (1938—2016) — советский и российский металлург, лауреат Государственной премии СССР.

З 
 Рабинович, Зелик Израилевич (1901—1938) — деятель НКВД СССР, капитан милиции.
 Рабинович, Зина (1895—1965) — еврейская детская писательница и поэтесса.
 Рабинович, Зиновий Львович (1918—2009) — заведующий отделом Института кибернетики, заслуженный деятель науки Украины.

И 
 Рабинович, Игорь Моисеевич (известен под фамилией Иртеньев; род. 1947) — русский поэт, журналист и телеведущий, представитель иронического направления в современной русской поэзии.
 Рабинович, Иешуа (1911—1979) — израильский политический деятель, мэр Тель-Авива, министр финансов Израиля.
 Рабинович, Израиль Михель (1818—1893) — литовско-французский еврейский ученый, талмудист, переводчик, историк и медик; автор ряда учебников.
 Рабинович, Израиль Самойлович (1917—?) — советский востоковед-индолог.
 Рабинович, Илья Леонтьевич (1891—1942) — советский шахматист.
 Рабинович, Иосиф Александрович (1895—1977) — советский скульптор.
 Рабинович, Иосиф Давидович (1837—1899) — еврейский публицист, религиозно-общественный деятель.
 
 Рабинович, Исаак Соломонович (1897—1985) — советский музыковед, пианист и педагог.
 Рабинович, Исроэл (1894—1964) — канадский еврейский журналист, редактор, поэт-песенник (идиш).
  (род. 1942) — посол Израиля в США.
  (1864—1910) — третий радомский ребе.
 Рабинович, Ицхак (1887—1971) — российский инженер, деятель сионистского движения в СССР, правозащитник, руководитель Всероссийского спортивного общества Маккаби.

Л 
 Рабинович, Лазарь Германович (1860 — ок. 1934) — горный инженер, репрессированный по Шахтинскому делу.
 Рабинович, Лейзер Юдович (1859—1924) — духовный раввин Минска (1896—1924).
 Рабинович, Леонид Юделевич (1902—1968) — генерал-майор.
 Рабинович, Любовь Семёновна (1907—2001) — советский живописец.

М 
 Рабинович, Макс (1890—1973) — американский пианист.
 Рабинович, Мария (Лернер, 1860—1927) — еврейская писательница и драматург (идиш).
 Рабинович, Мария Соломоновна (Вайфе-Гольдберг; 1892—1985) — американская писательница, дочь писателя Шолом-Алейхема.
 Рабинович, Матвей Самсонович (1919—1982) — советский физик, лауреат Ленинской и Сталинской премий.
 Рабинович, Мирон Ильич (Рославлев, 1886—1948) — архитектор, художник, декан архитектурного факультета Академии художеств.
 
 Рабинович, Михл-Ицхок (1879—1948) — еврейский публицист на идише, фольклорист и историк, поэт.
 Рабинович, Моисей Давидович (1914—1980) — историк.
  (род. 1947) — бельгийский кинорежиссёр и писатель.
  (род. 1940) — мукачевский ребе.

Н 
  (1928—2020) — израильский раввин.

О 
 Рабинович, Осип Аронович (1817—1869) — русско-еврейский прозаик, публицист, редактор, общественный деятель.

П 
 Рабинович, Пётр Натанович (1937—2007?) — заслуженный тренер УССР и СССР по акробатике.

Р 
  — канадский государственный служащий и бизнесмен.
 
  — израильский пианист.
 Рабинович, Роман Аронович (род. 1962) — молдавский археолог и историк.

С 
 
  (1880—?) — экономист.
 Рабинович, Саул Львович (1905—1988) — советский скульптор.
 Рабинович, Саул Пинехас (1845—1910) — литовско-немецкий раввин, историк и сионист.
 Рабинович, Семён Хацкелевич (1903—1971) — еврейский советский публицист и редактор.
 Рабинович, Слава (1966—2022) — международный финансист, экономический и политический аналитик.
 Рабинович (Рабин), Сэмюэл (1903—1991) — британский скульптор и борец вольного стиля.

Ф 
 Рабинович, Фаина Клементьевна (1901—1942) — советский геолог.

Ш 
 Рабинович, Шаул Пинхас (нотарикон Шефер; 1845—1910) — еврейский общественный деятель, публицист и историк.
  (1801—1866) — первый радомский ребе.
  (1882—1942) — четвёртый радомский ребе.
 Рабинович, Шмуэль Яков (1857—1921) — раввин и общественный деятель.

Э 
  — американский историк и журналист.

Ю 
  (род. 1970) — австрийская писательница, драматург, художница.

Я 
 Рабинович, Яков (1875—1948) — израильский публицист, писатель, поэт, драматург, переводчик.

Составные фамилии 
 Рабинович-Бараковский, Александр (род. 1945) — российский и швейцарский композитор и дирижёр.
  (1871—1935) — американский врач.
  (1900—1979) — немецкая художница.
 Рабинович-Марголина, Сарра Самойловна (1880—?) — русский экономист.

Носители фамилии, известные под псевдонимами 
 Абрамов, Александр Абрамович (настоящая фамилия Рабинович; 1913—2002) — советский кинорежиссёр, брат И. А. Рабиновича (Фрэза).
 Адуев, Николай Альфредович (настоящая фамилия Рабинович, 1895—1950) — русский советский поэт, драматург, либреттист.
 Бернштейн, Полина Самойловна (урождённая Рабинович, 1870—1949) — переводчица художественной литературы с немецкого языка.
 Волынский, Леонид Наумович (настоящая фамилия Рабинович, 1913—1969) — русский писатель.
 Далин, Сергей Алексеевич (настоящее имя Ософ Израилевич Рабинович, 1902—1985) — советский экономист-американист, деятель Коминтерна, доктор экономических наук.
 Жоано, Клотильда (Clotilde Joano, настоящая фамилия Рабинович; 1932—1974) — французская киноактриса.
 Иртеньев, Игорь Моисеевич (настоящая фамилия Рабинович, род. 1947) — русский поэт-сатирик.
 Кирпотин, Валерий Яковлевич (настоящее имя Семён Израилевич Рабинович, 1898—1997) — советский литературовед, доктор филологических наук.
 Ковалёв, Александр Филиппович (настоящая фамилия Рабинович, 1927—1944) — пионер-герой.
 Крамов, Исаак Наумович (настоящая фамилия Рабинович, 1919—1979) — литературовед, писатель, брат Л. Н. Волынского.
 Кропоткина, Софья Григорьевна (урождённая Рабинович, 1856—1941) — жена и соратница П. А. Кропоткина.
 Леонидов, Павел Леонидович (настоящая фамилия Рабинович, 1927—1984) — советский поэт-песенник, режиссёр и администратор театра, мемуарист.
 Митина, Суламифь Оскаровна (настоящая фамилия Рабинович, 1922—2000) — советская переводчица.
 Митта, Александр Наумович (настоящая фамилия Рабинович, род. 1933) — советский кинорежиссёр.
 Мустангова, Евгения Яковлевна (настоящая фамилия Рабинович, 1905—1937) — советский литературный критик.
 Нови, Энрике (настоящее имя — Энрике Рабинович Поллак, Enrique Rabinovich Pollack, род. 1947) — мексиканский актёр.
 Новичев, Арон Давыдович (настоящая фамилия Рабинович, 1902—1987) — востоковед-тюрколог, историк, экономист.
 Писаренков, Альберт Рафаилович (настоящая фамилия Рабинович, род. 1941) — конферансье, артист эстрады.
  (настоящая фамилия Рабинович, 1922—2008) — мексиканская художница.
 Рабий, Барбу (настоящее имя Борух-Тобиас Хилелович Рабинович, 1922—?) — молдавский литературный критик и переводчик.
  (настоящая фамилия Рабинович, 1903—1991) — британский скульптор, певец и борец вольного стиля.
 Равич-Черкасский, Моисей Ефимович (настоящая фамилия Рабинович, 1884 — после 1936) — деятель коммунистического движения на Украине, историк, обществовед.
 Радов, Эмиль Зиновьевич (настоящая фамилия Рабинович, 1928—1991) — конферансье.
 Ракитов, Григорий Давидович (настоящая фамилия Рабинович, 1894—1937) — советский политический и военный деятель, участник Гражданской войны.
 Ранович, Абрам Борисович (настоящая фамилия Рабинович, 1885—1948) — советский историк античности.
 Рид, Лу (первоначальная фамилия Рабинович, 1942—2013) — американский рок-музыкант, основатель Velvet Underground.
 Рич, Валентин Исаакович (настоящая фамилия Рабинович, род. 1922) — писатель-фантаст, поэт.
 Роббинс, Джером (настоящая фамилия Рабинович, 1918—1998) — американский режиссёр.
 Рославлев, Мирон Ильич (настоящая фамилия Рабинович, 1886—1948) — архитектор, художник, декан архитектурного факультета Академии художеств.
 Фрэз, Илья Абрамович (настоящая фамилия Рабинович, 1909—1994) — советский кинорежиссёр.
 Шамир, Шломо (настоящая фамилия Рабинович, 1915—2009) — израильский военачальник и государственный деятель. Командующий ВМС и ВВС Израиля.
 Шолом-Алейхем (настоящие имя и фамилия — Соломон Наумович (Шолом Нохумович) Рабинович, 1859—1916) — еврейский писатель, один из основоположников и классик современной художественной литературы на идише.

Вымышленные лица 
  — несуществующее лицо в антисемитской пропаганде.

См. также 
 Дом Рабинович

Примечания